Adolf Dirr – linguista, filologo ed etnologo tedesco
 Maximilian Dirr – attore tedesco
 Philipp Dirr – scultore tedesco